Contrarreloj es el nombre del segundo álbum de estudio de la banda de rock argentina Enanitos Verdes, que salió al mercado en el año 1986, bajo el sello de Sony Music. La primera canción del disco, La muralla verde, se convertiría en su primer gran éxito y en una de las mejores canciones del rock argentino. Otros dos éxitos de la banda son Tus viejas cartas y Cada vez que digo adiós.

Lista de canciones

Músicos 
 Marciano Cantero: Bajo, voz líder y coros.
 Tito Dávila: Teclados y coros. Voz en "Algo Terminó Mal".
 Felipe Staiti: Guitarras eléctricas y acústicas.
 Daniel Piccolo: Batería y percusión.
 Alfredo Dessiata: Saxofones (Músico Invitado).
 Andrés Calamaro: Teclados, coros, efectos de sonido, percusión Mirage y humana y samplers (Músico Invitado).

Referencias

Enlaces externos 
 Álbum "Contrarreloj", por Enanitos Verdes, "Sony Music"/"Columbia", 1986.

Álbumes de 1986
Álbumes de Argentina de 1986
Álbumes de Enanitos Verdes
Álbumes de rock en español
Álbumes de rock de Argentina
Álbumes en español
Álbumes de rock